Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1992, и завоевала три медали.

Медалисты 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
1992